Bornes — freguesia do concelho de Macedo de Cavaleiros
 Bornes de Aguiar — freguesia do concelho de Vila Pouca de Aguiar
 Vreia de Bornes — freguesia do concelho de Vila Pouca de Aguiar
 Serra de Bornes — elevação em Trás-os-Montes e Alto Douro

Desambiguações de topônimos